Бостад (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Бостад — місто у Швеції, у лені Сконе.